Полиэн (, ) — древнегреческий писатель из Древней Македонии, автор сочинения «Военные хитрости» ().

Полиэн жил в Риме, выступал оратором в римских судах, представлял судебные дела перед императором. Свой труд, сборник военных хитростей, он посвятил императорам Марку Аврелию и Луцию Веру примерно в 163 году, когда они были вовлечены в войну с Парфией. По словам писателя, в то время он был слишком стар, чтобы сопровождать императоров в походе.

Сборник состоит из 8 книг, причем 6 из них описывают деяния греков, 7-я варваров и только 8-я книга посвящена римлянам и женщинам разных народов. Из 900 стратегем, или военных хитростей, до нас дошли 833. Стратегемы содержат большое количество анекдотов в отношении известных исторических личностей, отражая в то же время факты истории. Историческая ценность анекдотов в известной мере ослаблена тем, что Полиэн не упоминает, откуда он взял тот или иной эпизод. Его как автора интересовало в первую очередь прикладное значение военных уловок. Вопросы истории, равно как и герои его сочинения, отходили на второй план.

В византийское время существовали конспекты труда Полиэна, но сам он практически не цитировался византийскими авторами. Полиэн написал несколько других трудов, которые не дошли до нашего времени.

Книга Полиэна дошла к нам из античности в виде копии XIII века, этот экземпляр хранится в библиотеке во Флоренции. Полиэн был впервые напечатан в латинском переводе в Базеле, в 1549 г. Греческий оригинал текста напечатан позднее, в 1589 г.

Переводы 
На английский язык сочинение перевел E. Shepherd в 1793 г.

Русские переводы:
 Стратегемы Полиена,  заимствованные из сочинений разных авторов, писавших о важнейших древних полководцах, героях и знаменитых женщинах. . / Пер. Д. Паппадопуло. СПб., 1842. 575 стр.
 Полиэн. Стратегемы. / Пер. О. Ю. Владимирской (кн. I), группы под ред. А. Б. Егорова (кн. II), Л. Д. Бондарь (кн. III), М. М. Холода и Т. В. Антонова (кн. IV), И. В. Косинцевой (кн. V и VII), А. Б. Егорова (кн. VI и VIII). Под общ. ред. А. К. Нефёдкина. СПб., Евразия, 2002. 608 стр.
 Полиэн. Стратегемы. / Пер. О. Ю. Владимирской (кн. I), А. И. Климина (кн. II), Л. Д. Бондарь (кн. III), М. М. Холода и Т. В. Антонова (кн. IV), И. В. Косинцевой (кн. V и VII), А. Б. Егорова (кн. VI и VIII). Под общ. ред. А. К. Нефёдкина. 2-е изд. СПб., Евразия, 2021. 768 стр.

Ссылки 
 
 
 Греческий текст (издание 1887 года)
 Stratagems of War  at Attalus, translated by E. Shepherd
 Stratagems of War на websfor.org 

Персоналии по алфавиту
Древнегреческие историки
Историки Древнего Рима
Историки II века
Историки по алфавиту
Военные писатели Древней Греции
Армия Древней Македонии
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени